Лонго () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Лонго — озеро в місті Новомиргород, Кіровоградська область, 
 Жанні Лонго — французька велогонщиця.

Багатозначні топоніми